Albine peut désigner :
 albine, un minéral aussi appelé Apophyllite ;
 Albine, une commune française du Tarn ;
 Albine, un personnage du roman La Faute de l'abbé Mouret d’Émile Zola ;
Albine, le premier titre du roman Le Château d'Eppstein d'Alexandre Dumas père et Paul Meurice.